Питт () — фамилия и топоним:

Топоним 
 Питт — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США
 Питт — погружённый атолл в архипелаге Чагос
 Питт — остров в архипелаге Чатем
 Питт — остров у Тихоокеанского побережья Британской Колумбии (Канада)
 Питт — округ в штате Северная Каролина (США)

Персоналии 
 Питт, Альберт:
  (1842—1906) — новозеландский юрист и политик, член Палаты представителей (1879—1881), генеральный прокурор Новой Зеландии (1903—1906).
  (1880 — ?) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Английской футбольной лиги в составе клуба «Сток».
  (1913—2002) — американский гимнаст, участник летних Олимпийских игр (1936).
  — зимбабвийская и южноафриканская журналистка и писательница.
 Питт, Брэд:
 Питт, Брэд (род. 1963) — американский актёр.
 Питт, Брэд (род. 1981) — австралийский боксёр, участник Олимпийских игр 2008.
  (1914—2005) — британский математик, член Королевского общества (с 1957).
  (род. 1989) — британский гребец, чемпион Европы по гребному слалому на каноэ-двойках в командном разряде (2012).
  (род. 1992) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Фремантл».
  (1920—2004) — британский футболист, проведший более 450 матчей за клуб «Бристоль Роверс».
  (1759—1842) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1812—1831).
 Питт, Джон:
  (1698—1754) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1720—1722, 1724—1734), губернатор Бермудских Островов (1728—1737), сын Томаса Питта (1653—1726).
  (ок. 1706—1787) — британский политик, член Палаты общин (1734—1747, 1748—1750, 1751—1761), член Королевского общества (с 1775), сын Джорджа Питта (ум. 1735).
  (ок. 1727—1850) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1789—1805).
 Питт, Джон, 2-й граф Четэм (1756—1836) — лорд-председатель Тайного совета Великобритании (1796—1801), сын Уильяма Питта Старшего.
 Питт, Джон Ингрэм (1937—2022) — австралийский микробиолог.
 Питт, Джордж:
  (1625—1694) — английский политик, член Палаты общин (1660—1679), отец Эдварда Питта.
  (ок. 1663—1735) — британский политик, член Палаты общин (1694—1695, 1698—1722, 1726—1727), отец Джорджа Питта (ум. 1745).
  (ум. 1745) — британский политик, член Палаты общин (1715—1722, 1727).
  (1693—1756) — британский политик, член Палаты общин (1722—1724, 1741—1754), президент Мадраса (1730—1735), внук Эдварда Питта.
  (1721—1803) — британский дипломат и политик, член Палаты общин (1742—1747, 1754—1774), посол Великобритании в Испании (1770—1771), брат Уильяма Огастаса Питта, отец Джорджа Питта, 2-го барона.
  (1751—1828) — британский политик, член Палаты общин (1774—1790).
  (1795—1855) — британский театральный актёр и драматург, правнук Энн Питт.
  (1913—1994) — британский политик, председатель Совета Большого Лондона (1974—1975), член Палаты лордов (с 1975).
 Питт, Дэвид (род. 1991) — футболист из Сент-Винсента и Гренадин.
 Питт, Ингрид (1937—2010) — британская актриса театра и кино.
  (род. 1977) — австралийский политик, председатель Законодательного собрания штата Квинсленд (с 2018).
  (род. 1969) — австралийский политик, член Палаты представителей (с 2013), министр природных ресурсов и водоснабжения и министр по делам Северной Австралии (с 2020).
  (1699—1748) — британский священник, поэт и переводчик.
 Питт, Майкл (род. 1981) — американский актёр.
  (род. 1946) — игрок в австралийский футбол, финалист Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Коллингвуд» (1966).
  (1869—1948) — австралийская поэтесса.
  (1576—1624) — английский политик, член Палаты общин (1621—1622, 1624).
  (1869—1932) — британский органист, композитор и дирижёр, директор Королевского оперного театра (1907—1915), Британской национальной оперной компании (1920—1924), музыкального подразделения «Би-би-си» (1924—1927).
  (1722—1765) — британский политик, член Ирландской палаты лордов (с 1743) и Палаты общин Великобритании (1747—1754), сын Томаса Питта (ум. 1729).
  (род. 1951) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Сандерленд» (1973).
 Питт, Роберт:
  (1653—1713) — английский врач, член Королевского общества (с 1682) и Королевской коллегии врачей (с 1687).
  (1680—1727) — британский политик, член Палаты общин (1705—1727), сын Томаса Питта (1653—1726), отец Уильяма Питта Старшего.
  (род. 1973) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Австралийской футбольной лиги «Коллингвуд» и «Мельбурн».
  (1925—2002) — австралийский иллюстратор комиксов, лауреат почётной премии Ledger (посмертно; 2019).
  (род. 1968) — британский гребец на каноэ, участник летних Олимпийских игр (1996).
 Питт, Сьюзан:
  (1943—2019) — американский мультипликатор.
  (род. 1948) — американская пловчиха, мировая рекордсменка в плавании на 200 м баттерфляем (1963—1964).
 Питт, Теренс (1903—1957) — индийский легкоатлет.
  (1937—1986) — британский политик, депутат Европейского парламента (c 1984).
 Питт, Томас:
  (1653—1726) — британский политик, член Палаты общин (1689—1695), президент Мадраса (1698—1709), губернатор Ямайки (1716—1717), отец Роберта (1680—1727) и Томаса (ум. 1729) Питтов.
  (ок. 1688—1729) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1713—1728), губернатор Подветренных Островов (с 1728).
  (1737—1793) — британский политик, член Палаты общин (1761—1784), племянник Уильяма Питта Старшего.
  — британский крикетчик, участник Чемпионата графств в составе команды Нортгемптоншира.
 Питт, Турия (род. 1987) — австралийский оратор.
 
  (ок. 1592—1643) — английский политик, член Палаты общин (1624).
  (1906—1966) — британский политик, член Палаты общин (1953—1966).
  (род. 1976) — австралийский мотогонщик, чемпион мира в классе «суперспорт» (2001, 2008).
  (ок. 1720—1799) — британская театральная актриса, прабабка Джорджа Дибдина Питта.
 Питт, Эрин (род. 1999) — канадская актриса. Стала знаменитой благодаря фильму Сайлент Хилл 2.

Составные фамилии 
  (1772/1781 — 1851) — новозеландский военный и политический деятель, лейтенант-губернатор провинции Новый Ольстер (с 1848).
  (род. 1954) — британская писательница и поэтесса.
  (1845—1906) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1885—1892).
  — британская театральная актриса, номинант на Премию Лоренса Оливье за лучшую женскую роль в мюзикле (2016).
  (род. 1939) — британский чиновник, лорд-лейтенант графства Дорсет (2006—2014).
  (1810—1866) — британский политик, член Палаты лордов (с 1831).
 Питт-Риверс, Огастес (1827—1900) — британский археолог.
  (ур. Хенли; 1907—1990) — британский биохимик, член Королевского общества (с 1954).
  (1878—1950) — британский военный деятель, начальник Западного командования Индийской армии (1936—1938).
  (1893—1962) — британский теолог и пресвитерианский священник, модератор Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии (1953).
  (род. 1969) — британский конник, чемпион Всемирных конных игр в командной выездке (2010).

См. также 
 Питты — род воробьиных птиц из семейства питтовых.